Mosul Dam (arabiska:  سد موصل) är en dammbyggnad i Irak.   Den ligger i distriktet Tel Afar District och provinsen Ninawa, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad. Sadd Şaddām ligger  meter över havet.

Terrängen runt Mosul Dam är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Dayrmālah,  meter över havet,  km väster om Sadd Şaddām. Runt Sadd Şaddām är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Sadd Şaddām är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Ninawa